El término polución puede referirse, en esta enciclopedia:

Medio ambiente
 a 
polución o contaminación, en general;
 a la polución atmosférica o contaminación atmosférica o contaminación del aire o polución del aire;
 a la polución acústica (también, contaminación acústica, polución sonora o contaminación sonora), la contaminación debida a sonidos o ruidos molestos y fuertes;
 a la polución del agua (también, contaminación del agua o contaminación hídrica);
 a la polución de la tierra, la referida a los suelos;
 a la polución electromagnética, la referida al electromagnetismo;
 a la polución por plástico, la contaminación por acumulación de productos de plástico en el medio ambiente, lo que produce efectos adversos sobre la vida silvestre, el hábitat de la vida silvestre y/o sobre los seres humanos;
 a la polución visual o contaminación visual, aquello que afecta o perturba la visualización de algún sitio o que rompe la estética de una zona o paisaje;

Sexualidad
 a la polución nocturna''', la eyaculación involuntaria de semen durante el sueño.